|-
| (39801) 1997 UV6||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39802) 1997 UO9||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (39803) 1997 UY15||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39804) 1997 VP5||||8 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39805) 1997 WG2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39806) 1997 WX2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39807) 1997 WY19||||24 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39808) 1997 WQ25||||25 листопада 1997||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| 39809 Фукучан (Fukuchan)||||30 листопада 1997||Обсерваторія Ґейсей||Тсутому Секі
|-
| (39810) 1997 WQ35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39811) 1997 WJ38||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39812) 1997 WE44||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39813) 1997 XV4||||6 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (39814) 1997 XF8||||7 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (39815) 1997 XU9||||4 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39816) 1997 XE11||||10 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39817) 1997 YN||1997 YN||20 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39818) 1997 YR4||||24 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (39819) 1997 YE10||||28 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39820) 1997 YV17||||31 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39821) 1998 AH7||||5 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39822) 1998 BO||1998 BO||18 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39823) 1998 BV||1998 BV||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39824) 1998 BQ1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39825) 1998 BP2||||20 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39826) 1998 BY2||||19 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (39827) 1998 BA3||||19 січня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (39828) 1998 BH4||||21 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (39829) 1998 BS4||||17 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (39830) 1998 BS6||||24 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39831) 1998 BU6||||24 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39832) 1998 BJ9||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39833) 1998 BS10||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39834) 1998 BW10||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39835) 1998 BQ13||||24 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39836) 1998 BJ17||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39837) 1998 BH18||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39838) 1998 BK19||||26 січня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (39839) 1998 BM19||||18 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39840) 1998 BJ24||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39841) 1998 BU24||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39842) 1998 BV25||||29 січня 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (39843) 1998 BB26||||29 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39844) 1998 BA30||||29 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39845) 1998 BT35||||28 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39846) 1998 BB37||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39847) 1998 BU42||||20 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39848) 1998 BW44||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 39849 Джіампієрі (Giampieri)||||13 лютого 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (39850) 1998 CG3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39851) 1998 CU3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39852) 1998 CV3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39853) 1998 CA4||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39854) 1998 DB3||||20 лютого 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (39855) 1998 DG3||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39856) 1998 DV4||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39857) 1998 DA5||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39858) 1998 DG6||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39859) 1998 DC7||||17 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39860) 1998 DY7||||17 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39861) 1998 DO8||||21 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39862) 1998 DX10||||17 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39863) 1998 DL15||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 39864 Poggiali||||26 лютого 1998||Кампо Катіно||Франко Малліа,Маріо Ді Сора
|-
| (39865) 1998 DB22||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39866) 1998 DB24||||17 лютого 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (39867) 1998 DG24||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39868) 1998 DM27||||27 лютого 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (39869) 1998 DV27||||21 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39870) 1998 DX27||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39871) 1998 DB33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Джузеппе Форті,Маура Томбеллі
|-
| (39872) 1998 DW33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39873) 1998 DC34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39874) 1998 DC35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39875) 1998 DS35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Джузеппе Форті,Маура Томбеллі
|-
| (39876) 1998 DB38||||27 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39877) 1998 EQ6||||1 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (39878) 1998 EH8||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39879) 1998 EK8||||3 березня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 39880 Dobsinsky||||15 березня 1998||Обсерваторія Модри||Петер Колені,Леонард Корнош
|-
| (39881) 1998 EK11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39882) 1998 EM11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39883) 1998 ER11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39884) 1998 ET11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39885) 1998 EG12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39886) 1998 EL12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39887) 1998 ED13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39888) 1998 ES20||||3 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39889) 1998 FG||1998 FG||17 березня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 39890 Бобстіфенс (Bobstephens)||||23 березня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (39891) 1998 FB5||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39892) 1998 FQ5||||23 березня 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (39893) 1998 FS5||||24 березня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (39894) 1998 FO13||||26 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39895) 1998 FK15||||28 березня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (39896) 1998 FB16||||29 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (39897) 1998 FL23||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39898) 1998 FQ23||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39899) 1998 FP26||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39900) 1998 FW26||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

39800